Кубок Ісландії з футболу 2017 — 58-й розіграш кубкового футбольного турніру в Ісландії. Титул 
здобув Вестманнаейя.

Календар

Регламент 
У перших двох раундах брали участь команди з нижчих дивізіонів та аматори. Клуби Урвалсдейлду стартували з 1/16 фіналу.

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|30 травня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|31 травня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|1 червня 2017

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|29 червня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|2 липня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|3 липня 2017

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|27 липня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|28 липня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Ісландії на soccerway 

2017
Ісландія